Kosyrew (, engl. Transkription Kozyrev) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Kosyrew (1905–1979), sowjetischer Physiker
 Nikolai Alexandrowitsch Kosyrew (1908–1983), russischer Astronom
 Semjon Pawlowitsch Kosyrew (1907–1991), sowjetischer Diplomat
 Wladimir Jewgenjewitsch Kosyrew (* 1980), russischer Schachspieler

Kozyrev steht für:
 (2536) Kozyrev, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Nikolai Alexandrowitsch Kosyrew
 Kozyrev (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach Nikolai Alexandrowitsch Kosyrew, bis 1997 Carter K

Siehe auch:
 Kosyrewa